National Basketball Association 1990/1991 var den 45:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 2 november 1990 och avslutades den 21 april 1991 efter 1.107 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 27 lagen spelade 82 matcher var.

Onsdagen den 12 juni 1991 vann Chicago Bulls sin första NBA-titel efter att ha besegrat Los Angeles Lakers med 4-1 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 10 februari 1991 i Charlotte Coliseum i Charlotte, North Carolina. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 116-114.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Chicago Bulls mot Los Angeles Lakers

Chicago Bulls vann finalserien med 4-1 i matcher

Källor 

NBA 1990/1991 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1990/1991 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1991 på basketball-reference.com
NBA history 1990/1991 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1990 i USA
1991 i USA
Basketsäsongen 1990/1991
1990/1991